Artykuł prezentuje szczegółowe dane dotyczące rozegranych meczów mających na celu wyłonienie 21 drużyn piłkarskich, które wezmą udział w fazie grupowej Ligi Europy UEFA 2019/2020. Faza kwalifikacyjna będzie trwała od 28 czerwca do 30 sierpnia 2019.

Terminarz

Runda wstępna 
Do startu w rundzie wstępnej kwalifikacji uprawnionych będzie 14 drużyn, z czego 7 będzie rozstawionych.

Pierwsze mecze

Rewanże

I runda kwalifikacyjna 
Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej zostały uprawnione 94 drużyny (7 z poprzedniej rundy), z czego 47 jest rozstawionych. Prawo startu od tej rundy przysługiwało drużynom które:
 zwyciężyły w pucharowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 26.-51. (26 drużyn)
 zajęły drugie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 18.-48. (30 drużyn). Nie dotyczy Liechtensteinu (31. miejsce w rankingu), którego drużyny biorą udział w szwajcarskich rozgrywkach ligowych. W Liechtensteinie odbywają się tylko pucharowe zmagania.
 zajęły trzecie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 16.-47. (31 drużyn).

Pierwsze mecze rozegrane zostaną 11 lipca, natomiast rewanże 18 lipca.

Podział na koszyki 
Uwaga: Losowanie I rundy kwalifikacyjnej odbyło się przed zakończeniem rundy wstępnej, więc rozstawienia dokonano przyjmując założenie, że awans uzyska drużyna z wyższym współczynnikiem w poprzedniej rundzie. W przypadku awansu drużyny nierozstawionej, w I rundzie przejmuje ona współczynnik rywala.

Oznaczenia:

Pary I rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

II runda kwalifikacyjna 
 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnione będą 74 drużyny (47 z poprzedniej rundy), z czego 37 będzie rozstawionych.

W ścieżce ligowej prawo startu od tej rundy przysługiwało drużynom, które:
 zwyciężyły w pucharowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 19.-25. (7 drużyn)
 zajęły drugie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 16.-17. (2 drużyny)
 zajęły trzecie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 13.-15. (3 drużyny)
 zajęły czwarte miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 7.-15. (9 drużyn)
 zajęły piąte miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 5.-6. (2 drużyny)
 zajęły szóste miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 1.-4. (4 drużyny)

Pierwsze mecze rozegrane zostaną 25 lipca, natomiast rewanże 1 sierpnia 2019.

Podział na koszyki 
Uwaga: Losowanie II rundy kwalifikacyjnej odbyło się przed zakończeniem I rundy kwalifikacyjnej, więc rozstawienia dokonano przyjmując założenie, że awans uzyska drużyna z wyższym współczynnikiem w poprzedniej rundzie. W przypadku awansu drużyny nierozstawionej, w II rundzie przejmuje ona współczynnik rywala.

Oznaczenia:

Pary II rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

III runda kwalifikacyjna 
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnione będą 52 drużyny (37 z poprzedniej rundy i 3 z II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów), z czego 26 będzie rozstawionych.

Pierwsze mecze rozegrane zostaną 8 sierpnia 2019, natomiast rewanże tydzień później.

Podział na koszyki 
Uwaga: Losowanie III rundy kwalifikacyjnej odbyło się przed zakończeniem II rundy, więc rozstawienia dokonano przyjmując założenie, że awans uzyska drużyna z wyższym współczynnikiem w poprzedniej rundzie. W przypadku awansu drużyny nierozstawionej, w III rundzie przejmuje ona współczynnik rywala. W przypadku drużyn przegrywających w ścieżce ligowej eliminacji do Ligi Mistrzów, brany był pod uwagę współczynnik rozstawionego zespołu w parze.

Oznaczenia:

Pary III rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

Runda play-off 
 do startu w rundzie play-off w ścieżce ligowej uprawnionych będzie 26 drużyn (wszystkie z poprzedniej rundy), z czego 13 będzie rozstawionych.

Pierwsze mecze rozegrane zostaną 22 sierpnia 2019, natomiast rewanże tydzień później.

Podział na koszyki 
Uwaga: Losowanie rundy play-off odbyło się przed zakończeniem III rundy, więc rozstawienia dokonano przyjmując założenie, że awans uzyska drużyna z wyższym współczynnikiem w poprzedniej rundzie. W przypadku awansu drużyny nierozstawionej, w rundzie play-off przejmuje ona współczynnik rywala.

Oznaczenia:

Pary rundy Play-off

Pierwsze mecze

Rewanże

Przypisy 

Liga Europy UEFA (2019/2020)